Села:
Обознівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Обознівка — Полтавська область, Глобинський район